Miejscowości w USA:
 Whitefish – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
Gminy w USA:
 Whitefish (ang. Whitefish Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa